Kürsch ist der Familienname folgender Personen: 

 Hansi Kürsch (* 1966), Sänger der deutschen Metal-Band „Blind Guardian“ 

Kürsch steht für: 

 Kürsch (Heraldik), heraldisches Pelzwerk